Novomoskovsk (Oekraïne), een stad in Oekraïne
 Novomoskovsk (Rusland), een stad in Rusland